Warandeduinen (Wetteren), een natuurgebied in Wetteren
 Warandeduinen (Middelkerke), een natuurgebied in Middelkerke